Николай Васильевич Лукин (1907—1966) — русский советский писатель, по первой профессии — горный инженер.

Биография 
Родился 2 июня 1907 года в городе Верном в семье офицера. Детство провёл в Сибири.

Окончил горное отделение Восточно-Сибирского политехникума, специализировался по эксплуатации золоторудных месторождений, а потом, будучи уже инженером-практиком, сдал экстерном экзамены за горный факультет. С 1926 по 1933 год был горнотехническим инспектором в Сибири, в Закавказье, инженером безопасности на донецких рудниках. Позже возглавил в Макеевке научно-исследовательскую лабораторию военизированных спасательных частей Донбасса, а в 1939 году стал руководителем горноспасательной службы страны.

В предвоенные годы получил несколько авторских свидетельств на изобретения, опубликовал несколько статей в научных журналах и книгу «Анализ рудничного газа» (1939; 2-е изд. — 1947).

Во время Великой Отечественной войны был на фронте, участвовал в боевых действиях по обороне Москвы. В 1945 году был тяжело ранен под Будапештом.

Скончался 20 марта 1966 года.

Семья 
Жена — писательница С. А. Могилевская.

Литературное творчество 
Художественной литературой вплотную занялся после возвращения с фронта. В 1947 году в журналах «Знамя» и «Смена» появились его рассказы «Рудник Кызылдаг» и «Обвал», тема которых связана с горной специальностью Лукина. Годом позже была напечатана его повесть «Первый подземный» — о подвигах шахтёрского партизанского отряда в дни Великой Отечественной войны.

В 1951 году опубликовал свой единственный научно-фантастический роман «Судьба открытия», который является характерным образцом фантастики «ближнего прицела». Процесс открытия искусственного фотосинтеза для получения сахара и хлеба описывается в книге в реалистическом ключе и продолжается на многие десятилетия, захватив не одно поколение советских учёных. Роман был переведён на эстонский, польский, чешский, словацкий, китайский языки. В 1958 году появилось переработанное новое издание — фактически второй вариант романа.

В 1958 году в журнале «Знамя» была напечатан ещё один рассказ Лукина «О людях и звёздах».

До последних дней жизни Лукин работал над вторым своим научно-фантастическим романом «Океаны, которые впереди», но так и не успел его закончить. Действие этого романа, по замыслу автора, по времени должно было охватить целое столетие и разворачиваться на всех материках Земли и в мировом океане. Основная идея книги та же, что и в «Судьбе открытия»: нашей планете не угрожают ни перенаселение, ни голод — природные ресурсы, при их разумном использовании, так велики, что их хватит на много столетий.

Публикации

Книги

Публикации в периодике

Примечания

Ссылки 
 
 
 Брандис Е.  Писатель и его книга // 

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Писатели СССР
Писатели России по алфавиту
Писатели России XX века
Писатели-фантасты СССР
Писатели-фантасты России
Военные химики Великой Отечественной войны
Горные инженеры СССР
Выпускники Иркутского технического университета